Grandville, Jean Ignace Isidore Gérard – francuski rysownik
 Grandville (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Grandville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent, USA
 Grandville (ang. Grandville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper, USA

Zobacz też 
 La Grandville – francuskie miasto w departamencie Ardennes, w regionie Szampania-Ardeny